Le sigle UNAF peut faire référence à :
 Union nationale des associations familiales, une association française d'utilité publique assurant la représentation des familles ;
 Union nord-africaine de football, une confédération régionale dépendante de la Confédération africaine de football ;
 Union nationale des accordéonistes de France, une association pour la promotion de l'accordéon en France fondée en 1948 ;
 Union nationale de l'apiculture française, un syndicat apicole français, membre de l'Institut technique et scientifique de l'abeille et de la pollinisation ;
 Union nationale des arbitres français, une association représentative des arbitres de football en France.